

Patronyme 

 Godefroy d'Aerschot (?-1302), seigneur d'Aerschot de 1284 à 1302 et de Vierzon de 1277 à 1302.

Toponyme 

 Aerschot, une commune de Belgique située dans la province du Brabant flamand ;
 Rue d'Aerschot, à Bruxelles.
 Duché d'Aerschot, une seigneurie brabançonne.